BIQ peut désigner :
 Banque islamique du Qatar, la première institution financière islamique au Qatar ;
 Aéroport de Biarritz Pays Basque, un aéroport français situé sur les communes d'Anglet et de Biarritz, selon le code AITA.

Code IATA des aéroports